Die Prva Makedonska Liga 2018/19 war die 27. Saison der höchsten mazedonischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. August 2018 und endete am 26. Mai 2019.

Titelverteidiger war KF Shkëndija.

Modus 
Die zehn Mannschaften traten jeweils viermal gegeneinander an. Der nach 36 Spieltagen Achtplatzierte spielt anschließend in einem Relegationsspiel gegen den Play-off-Sieger der zweiten Liga. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 2. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)für Meisterschaft, UEFA-Cup Plätze, Relegation und Abstieg zählt der direkte Vergleich

Kreuztabelle

Relegation 
Der Achte der Abstiegsrunde spielte am 5. Juni 2019 gegen den Play-off-Sieger der zweiten Liga um die Qualifikation für die Prva Makedonska Liga 2019/20.

|}

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19